My Hero Academia peut désigner :
 My Hero Academia, un shōnen manga écrit et dessiné par Kōhei Horikoshi ;
 My Hero Academia, la cinquième saison de la série animée My Hero Academia.

Voir aussi 
 My Hero Academia: Heroes Rising, un film d'animation japonais réalisé par Kenji Nagasaki